María Luisa de Orleans (en francés: Marie Louise d'Orléans; Neuilly-sur-Seine, 31 de diciembre de 1896-Nueva York, 8 de marzo de 1973) fue una princesa de Orleans por nacimiento y princesa de las Dos Sicilias por su matrimonio con el príncipe Felipe de Borbón-Dos Sicilias.

Familia 

María Luisa era la hija mayor del príncipe Manuel de Orleans, duque de Vendôme, y de su esposa, la princesa Enriqueta de Bélgica. Por parte de su padre, era tataranieta del rey Luis Felipe I de Francia y por su madre era sobrina del rey Alberto I de Bélgica y nieta del primer rey de Bélgica, Leopoldo I.

Matrimonio y descendencia 

María Luisa se casó con el príncipe Felipe de Borbón-Dos Sicilias, hijo menor del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y de su esposa, la princesa Antonieta de Borbón-Dos Sicilias, el 12 de enero de 1916 en Neuilly-sur-Seine. La pareja solo tuvo un hijo antes de su divorcio en 1925:

 Cayetano (Cannes, 17 de abril de 1917-Harare, 27 de diciembre de 1984), casado con Olivia Yarrow el 16 de febrero de 1946 en Paddington. Tuvieron dos hijos:

 Adriano Felipe (nacido el 7 de abril de 1948 en Warrington), se casó con Linda Idensohn en 1976. Tienen dos hijos  y dos nietas.
 Gregorio Pedro (nacido el 2 de enero de 1950 en Warrington), se casó en 1971 con Maureen Powell, de quien se divorció en 1986. Tienen dos hijos y cuatro nietos. Se volvió a casar con Carrie Ana Thornley en 1986.

El divorcio entre María Luisa y Felipe se pronunció el 3 de noviembre de 1925 por el tribunal civil de Grasse, y la anulación canónica del matrimonio en 1927.

Luisa María se casó en segundas nupcias con Walter Kingsland el 12 de febrero de 1928 en Chichester, Sussex, Reino Unido. María Luisa y Walter no tuvieron hijos y vivieron en los Estados Unidos. Enviudo en 1961.

Títulos y estilos 

 31 de diciembre de 1896-12 de enero de 1916: Su Alteza Real la princesa María Luisa de Orleans.
 12 de enero de 1916-1925: Su Alteza Real la princesa María Luisa de Borbón-Dos Sicilias, princesa de Orleans.
 1925-12 de diciembre de 1928: Su Alteza Real la princesa María Luisa de Orleans.
 12 de diciembre de 1928-8 de marzo de 1973: Su Alteza Real la princesa María Luisa, señora de Walter Kingsland.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).

Ancestros 

Dinastía de Orleans
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Neuilly-sur-Seine